Чжуань-сюй (), также известный как Гао-ян (高陽) — один из Пяти императоров, мифический правитель Древнего Китая, почитаемый как первопредок, также упоминается как бог Полярной звезды. Легендарной эпохой его правления считаются 2514—2436 годах до н. э.

Этимология имени 
Существует несколько версий происхождения имени Чжуань-сюй: по традиционному толкованию — это «истинный человек», «человек, следующий по истинному пути»; словарь «Шо вэнь цзе цзы» («Толкование знаков и анализ иероглифов», I век), толкует данное сочетание иероглифов (顓頊) как «настороженный облик» (у русских переводчиков — «Вечно Недовольный»); японский учёный Мори Ясутаро считает, что подлинным значением имени являлось «первый государь», «первопредок»; другой японский учёный, Тодо Акиясу, объясняет смысл записи, как «человек с ровной, словно выточенной из нефрита головой» (что по китайским представлениям есть признак мудреца).

Легендарная биография 
При рождении Чжуань-сюя на его голове находились щит и копьё, ноги (или рёбра, или брови) оказались сросшимися воедино. По наиболее распространённой версии, отцом Чжуань-сюя был Чан-и, сын Жёлтого императора Хуан-ди и Лэй-Цзу, по другой версии — Чжуань-сюй являлся правнуком Жёлтого императора, также существует предание о его появлении на свет из радужного луча звезды, который пронзил луну (что может указывать на тотема — двуглавого водного дракона, сопоставляемого с радугой) (согласно энциклопедии мифологии матерью Чжуань-сюя была А-нюй). Чжуань-сюя выбрали в качестве наследника Хуан-ди, в обход прав сыновей. Согласно «Люй-ши чунь цю» («Вёсны и осени господина Люя», III век до н. э.) до десятилетнего возраста Чжуань-сюй находился на воспитании у Шао-хао. По достижении двадцати лет, стал главой клана Ши, продолжая благоразумно управлять им в течение следующих семидесяти восьми лет до своей смерти. .

Правление 
Под руководством Чжуань-сюя клан Ши мигрировал на восток в современную провинцию Шаньдун, где смешанные браки с кланом Дун-и расширили и увеличили племенное влияние Ши. Также по утверждениям «Хуайнань-цзы» (II век до н. э.), Чжуань-сюй победил правителя Гун-гуна, потомка императора Яня, в других источниках упоминаются военные кампании против мифического рода девяти Ли и реально существующих племён мяо.

Согласно мифологической традиции, он внёс свой вклад в единый календарь, названный его именем, в астрологию, провёл религиозную реформу, направленную против шаманизма, поддержал патриархальную систему (в отличие от предыдущей матриархальной), и под страхом наказания запретил близкородственные браки (Гань Бао, «Coy шэнь цзи» — «Записки о поисках духов», IV век). Фэй-луну («Летящему дракону») было предписано обновить музыку, которая использовалась в практике жертвоприношений Верховному владыке Шан-ди: дракон исполнил поручение, положив в основание новых мелодий, музыку, подражающую свистанию ветров, веющих в «восьми направлениях». Сыма Цянь в своих «Исторических записках» («Ши цзи») рассматривает Чжуань-сюя в качестве идеального правителя.

По преданию, его правление проходило под владычеством магии стихии воды; даже своих помощников Чжуань-сюй нарёк по наименованиям рек, также с той поры было установлено разделение небес и земли, закрылся свободный доступ смертным к горним чертогам. Дух Чжун получил от него назначение управителя небес и духовных существ, а также южной части света. Духу Ли отдана во владение земля и её обитатели, а также северная часть света.

Чжуань-сюй в родословиях 
Чжуань-сюя у власти сменил сын его двоюродного брата, Ку. В «Ши цзи», Чжуань-сюй подвергает критике одного из своих сыновей, называя того тупицей. Поскольку названы только двое его сыновей, то «тупицей», вероятно, являлся или Гунь, отец Великого Юя или же Цюн-чань, предок Шуня. Император Яо также критиковал Цюн-чаня за некомпетентность и нерачительность. Кроме этих двух, Чжуань-сюй также имел восемь неназванных по именам сыновей с хорошей репутацией, которые позже служили Шуню.

Один из легендарных праправнуков Чжуань-сюя, Пэн-цзу, прославился чрезвычайным долголетием, дожив до 800 летнего возраста. Также от Чжуань-сюя производят происхождение мифического племени людей, имеющих по три лица и лишь по одной руке.

Чжуань-сюй, как утверждали, стал родоначальником царского дома Цинь. В книге «Вэй Шу» («История династии Вэй», VI век) говорится что семья Цао Цао, управлявшая царством Вэй возводила своё родословие к императору Хуан-ди по линии Чжуань-сюя. Другой источник утверждал, что семья Цао Цао происходила от Шуня.

Также считается, что бог огня Чжужун – сын или внук Гао-яна (Чжуань-сюя).

Литература 
 Яншина Э. М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — , 1984. — С. 40, 44, 143.
 Колтыпин А. В. «Люди» Чжуань-сюя и Ди-Ку

Примечания 

Культурные герои
Легендарные прародители народов
Мифические правители Китая